P107 (Letland), een regionale weg in Letland
 P107 (pantserwagen)
 Papyrus 107, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament